Несколько кораблей американского флота назывались USS Vesuvius в честь итальянского вулкана Везувий:
 «USS Vesuvius» — бомбардирский кеч. Спущен на воду в 1806 году. Выведен в 1810 году. Повреждён взрывом. Разобран в июне 1829 года.
 «USS Vesuvius» — бомбардирский бриг, принявший участие в Американо-мексиканской войне.
 Tippecanoe, монитор типа «Каноникус», 15 июня 1869 года был переименован в Vesuvius. 10 августа 1869 года переименован в Wyandotte.
 «USS Vesuvius» — уникальный динамитный крейсер. Принял участие в Испано-американской войне.
 «USS Vesuvius» — транспорт боеприпасов, участвовавший во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах.